Stentor bezeichnet:

 eine Gattung von Wimpertierchen, siehe Trompetentierchen
 einen griechischen mythologischen Helden, siehe Stentor
 einen Asteroiden, den Jupiter-Trojaner (2146) Stentor
 eine regionale Tageszeitung in den Niederlanden, siehe De Stentor
 besondere Register im Orgelbau (Hochdruckregister), siehe Register (Orgel)